Alto Paraíso, une municipalité du Paraná ;
 Alto Paraíso, une municipalité de l'État du Rondônia ;
 Alto Paraíso de Goiás, une municipalité de l'État de Goiás.